Le terme Larder peut se référer à:

Personnalités
Dave Larder, un joueur anglais de rugby.
Phil Larder, un joueur anglais de rugby.
Steve Larder, un joueur australien de rugby.

Toponymes
Rivière Larder, un affluent de la rivière Blanche (lac Témiscamingue), coulant dans le district de Timiskaming, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.
Lac Larder (Ontario), un plan d'eau dans le district de Timiskaming, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.
Petit lac Larder, un plan d'eau dans le district de Timiskaming, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.
canton de Larder Lake, un canton non organisé et une communauté dans le district de Timiskaming, dans le Nord-Est de l'Ontario, en Ontario, au Canada.
Parc provincial Larder River Waterway, un parc provincial de l'Ontario, au Canada.

Autres
Larder (terme anglais), un espace de rangement de la nourriture avant son usage.

Homonymie d'hydronyme